Борис Стойчев може да се отнася за:

 Борис Стойчев (1924 – 2010), канадски физик, родом от Битоля;
 Борис Стойчев (1926 – 2009), общественик и театрален деец от Република Македония.

Вижте също 
 Боби Стойчев, български офицер и революционер